La Número Uno, conocida también por una de sus facciones como La Guardia Imperial, es la popular hinchada y barra brava del Racing Club de Avellaneda. Se trata de uno de los cinco grandes del fútbol argentino gracias a la cantidad de convocatoria que mueve en cada partido. 

Se ha destacado históricamente en el fútbol argentino por ser una de las más pasionales y fieles. En especial a finales de la década de los 90, en donde tendría participación al evitar el remate judicial de la sede académica en Villa del Parque y haber convocado personas en el estadio Presidente Perón sin que se haya disputado ningún encuentro. Entre otros de sus logros, se encuentra el de haber logrado convocar personas en dos canchas distintas un mismo día durante la última fecha del Apertura 2001.

Historia

Comienzos 
El nombre la Guardia Imperial proviene del periodista Américo Barrios, quien comenzó a referirse a la popular hinchada de Racing de esa forma durante la década de 1930 y 40.  Durante esos años, Racing era el club más popular del país.  El origen de la denominación, data de 1949, cuando Racing consiguió su primer tricampeonato profesional después de 24 años de sequía. A partir de allí, su hinchada se volvió una de las más seguidoras de Argentina.

Como grupo organizado de barra brava, se fundó en 1958, y su jefe era Zaza.

Según encuestas realizadas, Racing es el cuarto equipo con mayor cantidad de simpatizantes en todo el país. Además, según un relevamiento de 100 años de fútbol argentino desde 1917 al 2017 realizado por la organización Revisionismo Histórico, según datos extraídos de todas las Memorias y Balances de AFA, Racing es el tercer equipo con mayor promedio de entradas vendidas por partido en la historia argentina.​

En el plano internacional, Racing es el cuarto equipo con mayor convocatoria de público en la Copa Libertadores de América, según datos de la CONMEBOL

La Guardia Imperial (1958) 
En años posteriores, la hinchada sería partícipe de diversos acontecimientos que serían los precursores de la historia grande del club. Entre ellos, el Campeonato de Primera División 1958 y 1962. 

A partir del año 1966, comenzaría el famoso Equipo de José, formado por un plantel de grandes jugadores que llegarían a la máxima gloria conquistando el Campeonato de 1966 sin ninguna derrota como local. Un año después, Racing jugaría la final de la Copa Libertadores 1967 frente a Nacional de Montevideo. En el partido de vuelta se logró una convocatoria de 60.000 espectadores.

Después de haber ganado la Copa Libertadores, Racing disputó la Copa Intercontinental ante el Celtic de Glasgow. El partido de vuelta, disputado en el Cilindro de Avellaneda, tiene un récord histórico en el fútbol argentino en cuanto asistencia a un estadio con 120.000 espectadores. Tras el 1 a 0 de los escoceses en la ida, la Academia se impuso 2 a 1 y forzó el desempate en  Montevideo, donde se coronaría como el primer campeón argentino del mundo.

Un año después de haber coronado la triple corona del fútbol argentino, el cuadro albiceleste tuvo otro récord de convocatoria en la fecha final del Campeonato 1968 frente a River Plate con 106.000 espectadores en el estadio Presidente Perón.

La quiebra y el descenso (1983 - 1999) 
En 1983, tras la implementación de los promedios en el fútbol argentino, Racing sufría por primera vez el descenso a la segunda división. El partido sería ante su homónimo de Córdoba, y sería una victoria 4 a 3 para los visitantes.En el final se produjeron algunos incidentes en el sector de la popular del estadio.

Después de un intento de regresar a Primera frente a Gimnasia de La Plata, volvería a la máxima categoría contra Club Atlético Atlanta en 1985 (no tenía que perder ningún partido para evitar el desempate), convocando personas en El Monumental. Más adelante la hinchada Racinguista se mostraría agradecida con sus jugadores y convocaría personas al Obelisco. En 1988, recibiría a su equipo en el Estadio Presidente Perón en la final de la Supercopa Sudamericana. En el partido de vuelta llevaría a su gente al Estadio Mineirão de Brasil y se convertiría en el primer club argentino en dar la vuelta olímpica en dicho pais. 

Los años posteriores serían poco trascendentes deportivamente, esto debido a malas gestiones y administraciones que impidieron que la institución, además de no lograr coronarse campeón, se vaya endeudando. Los dirigentes que vendrían después no lograron revertir la situación. Es por eso que en 1998, el por aquel presidente Daniel Lalín pide la quiebra del club. 

El 4 de marzo de 1999, un comunicado oficial de la síndico Liliana Ripoll expone en un discurso falaz e incoherente que "El Racing Club había dejado de existir".

El día del hincha de Racing (7 de marzo de 1999) 
Un día después de que el síndico Francisco Pérez Díaz solicitara el cierre completo del club,  y que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata clausurara todas las actividades  y liquidase los bienes del mismo, el presidente Lalín en medio de un discurso público frente a la hinchada de Racing, sería atacado por un redoblante lo cual le produjo un corte y una rotura en sus anteojos.Lo concreto es que la AFA decidió postergar cada uno de los compromisos válidos por ese Torneo Clausura hasta que se solucionara el asunto y por el tiempo que fuera necesario.

El 7 de marzo de 1999, fecha en la que estaba pactado el compromiso entre Racing y Talleres en el estadio Presidente Perón, los simpatizantes académicos colmaron las tribunas a pesar de que el encuentro se había postergado. A partir de ahí, todos los 7 de marzo posteriores fueron bautizados como "el día del hincha de Racing". 

El 14 de marzo de ese mismo año, Racing Club fue habilitado para jugar nuevamente ante Rosario Central, y la hinchada de académica movilizaría una histórica caravana al estadio Gigante de Arroyito.

La batalla de Nogoyá (12 de agosto de 1999) 
El juez Enrique Gorostegui encargado de la quiebra de Racing Club (solicitada por el ex presidente: Daniel Lalín) dispuso que la sede de la calle Nogoyá 3045 fuese rematada sobre una base de 2.850.000 dólares. Los martilleros Marcelo Babenco, Ricardo Seoane, Horacio Mooney y Horacio Napolitano más la secretaria del juzgado, María Cristina de la Fuente fueron designados para la tarea.

El 12 de agosto de 1999 socios e hinchas de Racing tomaron la sede de Villa del Parque para impedir el remate judicial que estaba dispuesto para ese mismo día. Un núcleo significativo de la Guardia Imperial bloqueó las entradas para evitar el ingreso del personal policial y judicial. Horas después, el juez suspendió el remate.

"Siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir" (2000 - 2008) 
En el año 2000, Racing comienza a ser gerenciado por Blanquiceleste SA de la mano de Fernando Marín, un empresario cuyo proyecto se basaba en sanear las finanzas del club y pagar todas las deudas en un plazo de 10 años. 

En el campeonato 2000-01, la Academia se salva milagrosamente de disputar la promoción, tras hacer la peor campaña en su historia. Para ese entonces, la presión de los hinchas se hacía sentir de distintas formas. La barra académica tenía fuertes tensiones con Independiente, su máximo rival, y entre ambos clubes se cometieron distintos crímenes durante esos años.

Llenar dos canchas un mismo día (2001) 
En el torneo Apertura 2001, Racing se consagra campeón después de 13 años (35 años en el plano local) de la mano de Reinaldo Merlo. En distintos partidos, la hinchada académica fue a numerosos estadios en condición de visitante, siendo uno de los pilares fundamentales en las victorias del equipo. La única derrota que tendrían en ese campeonato sería ante Boca Juniors en La Bombonera. La última fecha en la que se definió el torneo, Racing jugó en condición de visitante, y por ello, la gerenciadora (que también tenía control sobre el estadio) tomó la decisión de dejar a entrar a los hinchas al Cilindro de Avellaneda para ver el partido en una pantalla gigante. Racing terminaría empatando contra Vélez en el Estadio José Amalfitani y ante la mirada de los locales, lograría dar la vuelta olímpica.

Aquella convocatoria al Cilindro, sumado a los visitantes que lograron viajar a Liniers, hizo que se ganara el eslogan de ser la "única hinchada en llenar dos canchas un mismo día".

"Racing es grande por su gente" (2002 - 2008)

Rivalidades y amistades con otros barra bravas

Rivalidades 
La barra posee rivalidades históricas con algunos equipos del fútbol argentino. La mayor rivalidad la tienen con los La Barra del Rojo, barra brava del Club Atlético Independiente que durante muchos años tuvo como líder a Pablo Álvarez. Surge gracias a la rivalidad histórica que mantienen ambos clubes en el conocido Clásico de Avellaneda.

Con los demás clubes grandes también mantiene rivalidades muy fuertes. Ha tenido conflictos con La 12 (Boca Juniors), Los Borrachos del Tablón (River Plate) y la La Gloriosa Butteler (San Lorenzo de Almagro).

También tiene rivalidades "menores" con Estudiantes LP, Newell's, Colón, Huracán, Vélez Sarsfield y Arsenal de Sarandí.

En el plano internacional mantuvo una rivalidad con el Frente Radical Verdiblanco (Deportivo Cali) y La Banda del Parque (Club Nacional).

Amistades 

 Racing mantuvo por muchos años una amistad con Gimnasia y Esgrima LP, Rosario Central y Almirante Brown (Actualmente con los dos primeros ya no las posee).
 En el plano internacional, la hinchada tiene amistad con sus pares del Torino (Italia),​ Gremio (Brasil), Danubio (Uruguay),​ Deportes Tolima (Colombia) y la Universidad de Chile (Chile).

Enfrentamientos

El caso de Héctor Souto 
En 1967, en un partido entre Racing Club y Huracán, se produjo un enfrentamientos entre barra bravas que dejó como muerto a Héctor Souto, el primo de la leyenda racinguista Roberto Perfumo: un adolescente de apenas 15 años que fue a ver a Racing en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán). Aquella tarde Racing había copado el Palacio. Era el equipo sensación del fútbol argentino (poco tiempo después ganaría la Libertadores y la Intercontinental ante el Celtic). Y su barra robó en el ingreso una sombrilla con los colores del Quemero. Fue en ese momento que la barra local decidió emboscar a los hinchas comunes para tomarse venganza.

Tuvo un precedente histórico, puesto que su caso se trató del primero en el que la justicia empleó el término barra brava para referirse a las asociaciones mafiosas. Cabe resaltar que este caso fue inicialmente negado desde los medios y algunos de la institución "quemera".

La bengala perdida 
El 3 de agosto de 1983, Racing visitaba a Boca Juniors en la Bombonera. Cuando los dos equipos salieron a la cancha, una bengala náutica fue disparada desde el sector en donde comúnmente se encuentra "La 12" - que por ese entonces, era liderada por "El Abuelo" -. Viajó hacia el sector opuesto, en donde se encontraban la hinchas de Racing. Le terminaría cayendo a Roberto Basile, de 25 años proveniente de la localidad bonaerense de San Andrés. Se le incrustó en el cuello, le perforó la carótida y se desangró; terminaría muriendo en el estadio mientras se jugaba el partido. Se condenaron a dos barra bravas de Boca por homicidio involuntario.

Véase también 

 Racing Club
 Tita Mattiussi
 Barras bravas en Argentina

Referencias

Enlaces externos 
 La Guardia Imperial en Barrabrava.net
  Artículo en ptwiki: La Guardia Imperial

Racing Club Barras de fútbol de Argentina
Hinchadas de Argentina